

Ambiguïté 

 Le produit résultant de croisements interspécifiques, un hybride, est toujours stérile quand il s'agit d'un mâle. Si les femelles sont parfois fécondes, leur descendance est toujours stérile.  Probablement le plus ancien parmi les hybrides élevés par l'homme, le très apprécié mulet, apparait vers l'Age du Bronze, comme en témoignent les documentations historiques écrites et iconographiques .   C'est pourquoi le terme de « mulet » devient dès la plus haute antiquité synonyme d'alliance stérile p. ext. mésalliance, et concrêtement, dans les zones de culture greco-latine, les enfants naturels sont historiquement les premiers à être désignés sous cette appellation. Hérodote immortalisé l'exemple de Crésus.

Zoologie 

 Le mulet est un animal mâle, de la famille des équidés, engendré par un âne et une jument (on parle de bardot ou bardeau lorsqu'il s'agit de l'accouplement d'une ânesse et d'un cheval).
 En Ornithologie, un mulet est une hybridation interspécifique, c'est-à-dire le produit du croisement entre deux espèces d'oiseaux. Un hybride mâle, est généralement stérile.
 Le mulet, nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces de poissons marins, appelés également appelé mules ou muges, classés essentiellement dans la famille des Mugilidae, mais aussi des familles Cyprinidae, Lebiasinidae ou Polynemidae.

Littérature 
 Le Mulet est un personnage de Fondation et Empire, roman d'Isaac Asimov, écrit en 1952, appartenant au Cycle de Fondation.
 Le Mulet se vantant de sa généalogie, fable de Jean de La Fontaine.
 Les Deux Mulets, fable de Jean de La Fontaine.

Patronyme 

 Edmond Mulet (1951-), diplomate guatémaltèque ;
 Henri Mulet (1878-1967), organiste et compositeur français.

Toponymes

Rivière aux Mulets, un affluent de la rivière du Nord (rivière des Outaouais), coulant dans les Laurentides, au Québec, au Canada.

Divers 
 en Formule 1, et plus généralement dans le monde automobile, le mulet désigne une voiture de remplacement
 en construction automobile et mécanique, un mulet est un modèle d'essai, prototype complet ou partiel, servant à divers essais
 En coiffure, le mullet (mot anglais) est un synonyme tiré de l'anglais pour nuque longue ou, familièrement, coupe Longueuil
 Les mulets sont les collègues d'Antoine Navarro

Notes